FederSwiss - Sport for all... è una federazione svizzera, con sede a Grono, riconosciuta a livello mondiale per lo sviluppo di varie discipline sportive e, soprattutto, per lo sviluppo e la gestione dei ragazzi ed atleti affetti da disabilità intellettiva relazione, autismo e sindrome di Down.

Al 2019 vanta l'ottenimento di tre medaglie d'oro ai campionati europei di atletica per ragazzi affetti da sindrome di Down.

Ruolo fondamentale nello sviluppo della federazione è stato quello del responsabile alle relazioni internazionali, Anita Pariani.

Storia 
Fu fondata dal dott. Tomasini Marco e dalla prof. Linda Casalini nel 2016 e ottenne in pochi anni una serie di riconoscimenti internazionali:
 INAS: The International Federation For Athletes With Intellectual Impairments (IPC's IOSD)
 MWF: Majorette World Federation
 IAM: International Association of Majorette Sports
 IFMS: International Federation of Majorettes Sports
 POSA: Pole Sport and Aerial Disciplines Sport Federation (CSIT partner)
 CSIT: International Workers and Amateurs in Sports Confederation (IOC member)
 ISO: International Sport Organization (IAKS Member - IAKS is a member of IOC) and IPC)
 TAFISA: The Association for International sport association (IOC Member)
 SUDS: Sport Union Down Syndrome

Note

Voci correlate 
 Federazione sportiva

Collegamenti esterni 
 

Grono
Federazioni sportive svizzere